Ukrainska mästerskapet i ishockey 2010/2011 var den 19 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, Ukrainas högsta-liga i ishockey. Sju lag deltog denna säsong och HK Donbass slutade som mästare.

Grundserien 
Grundserien slutade enligt nedan.

Slutspelet 
HK Berkut, vilka under denna säsong gick under namnet HK Podil, kunde på grund av ekonomiska skäl inte delta i slutspelet; istället tog Vorony Sumy deras plats. De två bäst placerade lagen gick direkt till semifinalspel, medan lagen placerade tre till fem, och sju, gjorde upp i kvartsfinaler. Slutspelet spelades enligt nedan, samtliga omgångar avgjordes i bäst av tre matcher.

Referenser

Ishockeysäsongen 2010/2011
Ishockey i Ukraina
2010 i Ukraina
2011 i Ukraina